Rochester (Australië) - plaats in de deelstaat Victoria
 Rochester (Kent) - stad in Groot-Brittannië
 Rochester (Northumberland)
 John Wilmot, graaf van Rochester - Engelse zeventiende-eeuws schrijver
 Rochester (motorfiets) - Frans historisch motorfietsmerk
 De Rochesters - stripreeks
 Nedlloyd Rochester (schip, 1979) - roll-on-roll-offschip

Plaatsen in de Verenigde Staten